{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89401) - || 2001 WU3 || 17 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89402) - || 2001 WG4 || 19 november 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (89403) - || 2001 WG7 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89404) - || 2001 WS8 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89405) - || 2001 WL9 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89406) - || 2001 WB10 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89407) - || 2001 WF10 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89408) - || 2001 WN10 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89409) - || 2001 WP12 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89410) - || 2001 WQ13 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89411) - || 2001 WO16 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89412) - || 2001 WV16 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89413) - || 2001 WM21 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89414) - || 2001 WT21 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89415) - || 2001 WM25 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89416) - || 2001 WP26 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89417) - || 2001 WP28 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89418) - || 2001 WT28 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89419) - || 2001 WX28 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89420) - || 2001 WB29 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89421) - || 2001 WS29 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89422) - || 2001 WY29 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89423) - || 2001 WG36 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89424) - || 2001 WB38 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89425) - || 2001 WF38 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89426) - || 2001 WU38 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89427) - || 2001 WC39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89428) - || 2001 WQ39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89429) - || 2001 WT39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89430) - || 2001 WK40 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89431) - || 2001 WT40 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89432) - || 2001 WB41 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89433) - || 2001 WM41 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89434) - || 2001 WO41 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89435) - || 2001 WK45 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89436) - || 2001 WE46 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89437) - || 2001 WR46 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89438) - || 2001 WJ48 || 19 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89439) - || 2001 WK48 || 19 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89440) - || 2001 WQ49 || 19 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89441) - || 2001 WU52 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89442) - || 2001 WA54 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89443) - || 2001 WH57 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89444) - || 2001 WB60 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89445) - || 2001 WS78 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89446) - || 2001 WW78 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89447) - || 2001 WT86 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89448) - || 2001 WF90 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89449) - || 2001 WG93 || 21 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89450) - || 2001 WN98 || 19 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89451) - || 2001 WG99 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89452) - || 2001 WK99 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89453) - || 2001 WF102 || 19 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89454) - || 2001 XG || 4 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89455) Metzendorf || 2001 XJ1 || 8 december 2001 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| (89456) - || 2001 XC5 || 5 december 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89457) - || 2001 XD5 || 5 december 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89458) - || 2001 XV5 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89459) - || 2001 XX5 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89460) - || 2001 XB8 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89461) - || 2001 XJ8 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89462) - || 2001 XB11 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89463) - || 2001 XR11 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89464) - || 2001 XZ12 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89465) - || 2001 XF16 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89466) - || 2001 XL17 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89467) - || 2001 XJ19 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89468) - || 2001 XK20 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89469) - || 2001 XG21 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89470) - || 2001 XB22 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89471) - || 2001 XJ22 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89472) - || 2001 XK22 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89473) - || 2001 XS22 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89474) - || 2001 XA23 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89475) - || 2001 XH24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89476) - || 2001 XX24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89477) - || 2001 XL25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89478) - || 2001 XS25 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89479) - || 2001 XR26 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89480) - || 2001 XE27 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89481) - || 2001 XH27 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89482) - || 2001 XK28 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89483) - || 2001 XE29 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89484) - || 2001 XO29 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89485) - || 2001 XK31 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89486) - || 2001 XL31 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89487) - || 2001 XU31 || 14 december 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (89488) - || 2001 XG33 || 10 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89489) - || 2001 XR33 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89490) - || 2001 XW35 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89491) - || 2001 XD36 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89492) - || 2001 XP36 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89493) - || 2001 XJ38 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89494) - || 2001 XY38 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89495) - || 2001 XX40 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89496) - || 2001 XF42 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89497) - || 2001 XX42 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89498) - || 2001 XV43 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89499) - || 2001 XU46 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89500) - || 2001 XK48 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten